Dašek ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Dašek (1933–2013), tschechischer Jazzgitarrist
Václav Dašek (1887–1970), tschechischer Bauingenieur